Jill steht für
 Lake Jill, See in Antarktika
Jill, alliierte Bezeichnung des Bombers Nakajima B6N 
 Jill (Philip Larkin), Roman von Philip Larkin
Siehe auch:
 JIL (Begriffsklärung)